Фа́йнберг — еврейская фамилия.
 Файнберг, Авраам Борисович (1930—2010) — советский, российский и израильский искусствовед, поэт, писатель.
 Файнберг, Александр Аркадьевич (1939—2009) — русский поэт, сценарист, народный поэт Узбекистана.
 Файнберг, Валентин Самуилович (литературный псевдоним Красногоров, род. 1934) — российский химик-технолог, доктор технических наук, драматург, сценарист, теоретик драмы.
 Файнберг, Виктор Исаакович (1931—2023) — филолог, видный деятель диссидентского движения в СССР.
 
 Файнберг, Евгений Львович (1904—1937) — видный деятель ВЛКСМ.
 Файнберг, Иосиф (1886—1957) — деятель международного социалистического и коммунистического движения.
 Файнберг, Лев Абрамович (1929—1993) — советский этнограф.
 Файнберг, Леонид (род. 1958) — международный авантюрист.
 Файнберг, Михаил Лазаревич (1920—1971) — советский архитектор.
 Файнберг, Розалия Григорьевна (Горская, 1891—1984) — оперная певица (сопрано).
 Файнберг, Самуил Исаевич (1885—1921) — эсер-боевик.
 Файнберг, Юрий Вульфович (1937—2010) — советский шашист.

См. также 
 Фейнберг